Le terme Diablotins peut désigner plusieurs choses :
 un petit diable
 par analogie aux « Diables Rouges », « les Diablotins » est le surnom donné aux joueurs de l'Équipe de Belgique espoirs de football.